Санкт-Зигмунд-им-Зельрайн () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук.  . Официальный код  —  7 03 47.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Карл Капферер.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля